Borzym bezeichnet: 
 Borzym (Gryfino), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen, deutsch Borin

Borzym ist der Familienname folgender Personen: 
 Hans-Joachim Borzym (* 1948), deutscher ehemaliger Ruderer und Trainer